Battiloro – artigiano che nel passato era specializzato nel battere con un enorme martello l'oro riducendolo ad una sottilissima lamina
 Giusto Manetti Battiloro – azienda storica fiorentina che produce e commercializza foglia d'oro
 Palazzo Battiloro – palazzo storico di Napoli sulla Riviera di Chiaia, nel quartiere Chiaia